Dorf der Jugend steht für:

 Dorf der Jugend (1950–1990), ehemaliger Name von Adelsdorf (Lampertswalde), heute Ortsteil von Lampertswalde im Landkreis Meißen
 Dorf der Jugend (1948–Anfang der 1950er Jahre), ehemaliges Wiederaufbauprojekt in Schlieben, siehe Berga (Schlieben) #Dorf der Jugend
 Dorf der Jugend (Grimma), u. a. Preisträger der Goldenen Henne 2016
 Dorf der Jugend (Titel), Auszeichnung der DDR